Astronomia:
 12022 Hilbert, un asteroide.
 Biografies:
 David Hilbert, un matemàtic alemany.
 Jaroslav Hilbert, un dramaturg txec.
 Stephen Hilbert, un matemàtic americà.
 Geografia:
 Hilbert, una ciutat estatunidenca.
 Matemàtiques:
 Corba de Hilbert, una corba fractal.
 Espai de Hilbert, un concepte matemàtic que generalitza la noció d'espai euclidià.